Ройстишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ройстишки — хутор в Михалишковском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Ройстишки — хутор в Подольском сельсовете Островецкого района Гродненской области.